

Geografie 

 Velsen
 Velsen-Zuid, het oude dorp Velsen, ook wel geschreven als Velzen
 Velsen-Noord
 Knooppunt Velsen
 Velsen Valley
 Velsen (keramiek)
 plaatsen afgeleid van Velsen
 Velserbroek en Velserbroekpolder
 Velserbeek
 Velsertunnel en Velsertunnelweg
 Velserspoortunnel en Velserspoorbrug
 Velserpont

Personen 

 Roel van Velzen, Nederlands zanger
 Gyliano van Velzen
 Henri van Velzen
 Krista van Velzen
 Gerard van Velsen 
 Jan van Velzen, Nederlands wielrenner